Паньковое (; до 2016 года — Днепрельстан, ) — село в Башмачанском сельском совете Солонянского района Днепропетровской области Украины.

Код КОАТУУ — 1225081007. Население по переписи 2001 года составляло 164 человека .

Географическое положение 
Село Паньковое находится в 5-и км от пгт Солёное.
Рядом проходит автомобильная дорога .

Примечания 

Переименованные населённые пункты Украины